Рыжково — название населённых пунктов в России:

 Рыжково — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Рыжково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Рыжково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Рыжково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Рыжково — до 1961 года название села Красинское в Лаганском районе Калмыкии.
 Рыжково — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Рыжково — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Рыжково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Рыжково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Рыжково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Рыжково — упразднённая деревня в Межевском районе Костромской области.
 Рыжково — село в Конышёвском районе Курской области.
 Рыжково — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Рыжково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Рыжково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Рыжково — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Рыжково — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Рыжково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Рыжково — село в Крутинском районе Омской области.
 Рыжково — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Рыжково — село в Сосковском районе Орловской области.
 Рыжково — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Рыжково — деревня в Великолукском районе Псковской области, Лычёвская волость.
 Рыжково — деревня в Великолукском районе Псковской области, Шелковская волость.
 Рыжково — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Рыжково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Рыжково — первое (1498 год) название деревни Рычково в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Рыжково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Рыжково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Рыжково — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Рыжково — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Рыжково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Рыжково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Рыжково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Рыжково — деревня в Удомельском районе Тверской области.

См. также 
 Малорыжково
 Новорыжково
 Рыжков